МЛБ в сезоне 2008 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Начался он 25 марта 2008 г. в Токио. А именно матчем победителя прошлого сезона, Бостон Ред Сокс против Окленд Атлетикс. Матч завершился победой Бостона со счетом 6-5 (в 10 иннингах). Последний матч (до плей-офф) сезона был сыгран 30 сентября, Чикаго Уайт Сокс и Миннесота Твинс выясняли кто займет первую строчку Американской лиге (Центр).

Матч Всех звезд прошел 15 июля на Янки Стэдиуме, где команда Американской лиги победила в 15 иннингах команду Национальной, со счетом 4-3. Действуйщий обладатель Мировой серии, Бостон Ред Сокс дошел до финала Американской лиги, где проиграл Тампа Бэю. В финале Мировой серии встречался победитель Американской лиги, Тампа Бэй Рейс, с победителем Национальной лиги, Филадельфией Филлис. Победителем Мировой серии стала команда «Филадельфия Филлис» выигравшая по сериям (4-1) «Бостон Ред Сокс».

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика

Американская Лига

Отбивающие

Подающие

Национальная Лига

Отбивающие

Подающие

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: Бостон — Техас 19:17 (13 августа)
 Крупнейшая победа: Сент-Луис — Филадельфия 2:20 (14 июня)

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Примечания 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2008 году